Karnali (Ghaghra) – rzeka w Chinach, Nepalu i Indiach
 Karnali – strefa Nepalu, w regionie Madhja-Paśćimańćal